Молодая гвардия — словосочетание, имеющее следующие значения:

Топоним 
 Молодая Гвардия — до 2018 года название села Жас Улан в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

В искусстве 
 «Молодая гвардия» («Вперёд, заре навстречу!») — комсомольская песня на слова А. Безыменского (1922).
 «Молодая гвардия» («Железными резервами») — комсомольская песня на слова С. Третьякова (1926).
 «Молодая гвардия» — литературное объединение, в которое входили Александр Безыменский, Михаил Светлов, Михаил Шолохов, Сергей Малахов.
 «Молодая гвардия» (1945, 1951) — роман Александра Фадеева об одноимённой подпольной организации.
 «Молодая гвардия» (1947) — опера Юлия Мейтуса по роману Александра Фадеева.
 «Молодая гвардия» (1948) — фильм Сергея Герасимова по роману Александра Фадеева.
 «Молодая гвардия» (1973) — пьеса Анатолия Алексина по роману Александра Фадеева.
 «Молодая гвардия» (2015) — 12-серийный телефильм режиссёра Леонида Пляскина.

Организации и учреждения 
 «Молодая гвардия» (1942—1943) — подпольная антифашистская комсомольская организация юношей и девушек, действовавшая в годы Великой Отечественной войны в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР.
 «Молодая гвардия» (1941—1942) — подпольная антифашистская комсомольская организация, действовавшая в годы Великой Отечественной войны в городе Льгове Курской области.
 «Молодая гвардия» — мини-футбольный клуб, представляющий Серпуховский район.
 Молодая гвардия Единой России (МГЕР) (с 2005 года) — всероссийская общественная организация.
 Молодая гвардия — лейб-гвардейские формирования Вооружённых сил Российской империи, сформированные после 1812 года, с разгромом Великой (Большой) армии Наполеона.
 Молодая гвардия — наряду со Старой гвардией, подразделение Императорской гвардии в армии Наполеона Бонапарта.
 «Молодая гвардия» (с 1922) — книжно-журнальное издательство ЦК ВЛКСМ в Москве (с 1993 года в составе ОАО «Молодая гвардия»).
 «Молодая гвардия» (с 1923 года) — детский дом в Ленинском районе Московской области вблизи деревни Изварино.
 «Молодая гвардия» (с 1974) — крупный книжный магазин в Москве, на улице Большая Полянка.

Периодические издания 
 «Молодая гвардия» — литературно-политический ежемесячный журнал. Издаётся в Москве с 1922 года.
 «Молодая гвардия» — комсомольская газета, затем информационно-развлекательное издание в Перми, Россия.

См. также 
 Старая гвардия
 Молодогвардейск
 Молодогвардейское
 Молодогвардейская улица

Примечания